El rinoceronte lanudo tibetano (Coelodonta thibetana) es una especie extinta de rinoceronte lanudo nativo de la zona occidental de la cordillera de los Himalayas que vivió a mediados del Plioceno.

Descripción 

C. thibetana es conocido a partir del holotipo IVPP V15908, un cráneo parcialmente incompleto que incluye la mandíbula preservada parcialmente con la dentición completa y una vértebra. Estos fósiles fueron descubiertos en la cuenca de Zanda, a 3.700 - 4.500 metros de altitud en el Himalaya, en el oeste del Tíbet. La denominación de la especie, "thibetana" es una referencia a su origen, siendo nombrada originalmente por Tao Deng, Xiaoming Wang, Mikael Fortelius, Qiang Li, Yang Wang, Zhijie J. Tseng, Gary T. Takeuchi, Joel E. Saylor, Laura K. Säilä y Guangpu Xie en 2011. Utilizando las medidas del cráneo, de unos 77 centímetros de largo, se sugiere que el rinoceronte era de tamaño medio, con un peso vivo de 1,8 toneladas, similar al del rinoceronte indio y el rinoceronte negro. El hallazgo no contenía pelo, por lo que no se sabe con certeza si C. thibetana era lanoso.

Poseía un dilatado hueso occipital, su nariz era ancha y la parte anterior estaba fuertemente redondeada, con una distancia al premaxilar de 7,4 cm. Este valor es superior al de C. nihowanensis, que es una especie más reciente, mientras que el clásico rinoceronte lanudo (C. antiquitatis) los huesos daban directamente el uno contra el otro. Por la disposición del hueso sobre la nariz parece ser que tenía un gran cuerno al frente y sobre la frente uno más pequeño, ambos más bien aplanados, siendo de los mayores entre los miembros de Coelodonta en relación con el tamaño corporal. Como en el rinoceronte lanudo la posición de la cabeza era muy empinada debido al occipucio extendido. Por otro lado, el septo nasal osificado propio de su pariente más conocido no se había desarrollado tanto, sólo el tercio frontal del mismo. La fórmula dental de C. thibetana es I 0/0 - C 0/0 - P 3/3 - M 3/3 como ocurre en otros miembros de Coelodonta, con dientes de coronas relativamente altas. [4] Otro rasgo destacado es que en la mandíbula inferior asociada al cráneo se encuentran los alvéolos del segundo incisivo, que era deciduo. Este rasgo sólo se había encontrado previamente en C. nihowanensis, pero en cambio está ausente en el más reciente C. antiquitatis.

Filogenia 
Los descriptores desarrollaron un análisis filogenético de las cinco especies actuales de rinoceronte y de trece especies ya extinguidas. Ellos presentaron el siguiente cladograma, en el que C. thibetana se le da una posición basal dentro del género Coelodonta.

El papel de Coelodonta thibetana en la evolución 
Tal y como afirma Richard Lane, de la National Science Foundation, «este descubrimiento aclara el origen del rinoceronte lanudo y tal vez de la mayor parte de la, ahora extinta, megafauna del Pelistoceno de Eurasia».
 
Este nuevo fósil nos ofrece una alternativa interesante al origen mantenido hasta ahora para esta fauna, que se situaba en la tundra ártica o las frías estepas de otros lugares. Así, y tal y como declara Xiaoming Wang, «nuestra investigación demuestra que los rinocerontes lanudos se originaron en el Tíbet antes de que comenzase la Edad de Hielo, descendiendo de las altas mesetas a su comienzo, hace 2,6 millones de años».
 
Se cree que, una vez cubierto de hielo el hemisferio norte, el Coelodonta thibetana tan solo tuvo que descender, puesto que era un animal ya adaptado al nuevo medio, evolucionando en sus nuevos puntos de distribución hasta dar lugar a nuevas especies como Coleodonta antiquitatis o Coleodonta tologoihensis. 

Según los descriptores de esta especie este curioso rinoceronte no migró solo, sino con cabras montesas, leopardos de las nieves y antílopes, todas ellas especies que se han encontrado en ese mismo yacimiento.

Referencias

Enlaces externos 
 Descubren al rinoceronte lanudo "más antiguo" en BBC Mundo (incluye imágenes)

Mamíferos extintos de Asia
Mamíferos del Plioceno
Rhinocerotidae